Kitson ist der 

Familienname folgender Personen:
Albert Ernest Kitson (1868–1937), britischer Geologe
 Barry Kitson (* ?), britischer Comiczeichner
 Dave Kitson (* 1980), englischer Fußballspieler
 Frank Kitson (* 1926), britischer General und Autor
 Harold Kitson (1874–1951), südafrikanischer Tennisspieler
 Henry Hudson Kitson (1863–1947), englisch-US-amerikanischer Bildhauer

Name 
 der englischen Lokomotiv-Fabrik Kitson & Company
 ein Modekette Kitson (Mode)